Giano steht für:

Orte:

 Giano dell’Umbria, eine italienische Gemeinde in der Provinz Perugia in der Region Umbrien
 Giano Vetusto, eine italienische Gemeinde in der Provinz Caserta in Kampanien

Personen:

 Jordan von Giano (um 1195–nach 1262), ein mittelalterlicher Ordenspriester und Chronist aus dem Orden der Franziskaner
 Giano di Campofregoso (um 1455–1529), der 43. Doge der Republik von Genua